D'Arrest – cratere lunare
D'Arrest – cratere su Fobos
6P/d'Arrest o Cometa d'Arrest – cometa periodica del sistema solare
9133 d'Arrest – asteroide della fascia principale
Heinrich Louis d'Arrest – astronomo tedesco